Аэрофа́гия — повышенное заглатывание воздуха при еде. Воздух попадает в желудок, вызывая неприятные ощущения.

Аэрофагией также называется состояние, не связанное с поглощением атмосферного воздуха. Непроизвольное заглатывание воздуха в желудок также может иметь место у утопающего или плохо умеющего плавать человека. Очень часто заглатывают воздух во время кормления грудные дети, что является дополнительным фактором кишечных колик у грудничков.
Имеются данные, что при аэрофагии был успешно применён антипсихотический препарат хлорпромазин, иногда используемый при икоте.

У пациентов с чрезмерной отрыжкой газообразный рефлюкс от желудка до пищевода и глотки не происходит более часто по сравнению со здоровыми людьми. Причиной их отрыжек является воздух, который не доходит до желудка.

Примечания

Литература 
 Krasiuk MM, Kratinov VP, «The characteristics of aerophagy and its treatment», Lik Sprava. 1993 Jul;(7):114-6.
 Appleby B, Rosenberg P, «Aerophagia as the initial presenting symptom of a depressed patient», Prim Care Companion J Clin Psychiatry. 2006; 8(4):245-6.
 Аэрофагия: исследование при помощи внутрипросветного импеданса. Пер. с англ. Н. Д. Фирсовой (2018).

Гастроэнтерология